Thernstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Thernstrom (1936–2020), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Stephan Thernstrom (* 1934), US-amerikanischer Historiker